Die Gemeinde Klokot  (, ) ist eine Gemeinde im Kosovo. Sie liegt im Bezirk Gjilan. Amtssitz ist der Ort Klokot.

Geschichte 
Die Gemeinde Klokot entstand nach der Unabhängigkeit des Kosovo im Jahre 2008. Sie ist einer der neuen sieben eingeführten Gemeinden.

Geographie 
Die Gemeinde Klokot befindet sich im Südwesten des Kosovo. Sie grenzt einzig an die Gemeinde Vitia. Insgesamt befinden sich 4 Dörfer in der Gemeinde. Die Fläche beträgt 24 km². Zusammen mit den Gemeinden Gjilan, Kamenica, Parteš, Ranilug und Vitia bildet die Gemeinde den Bezirk Gjilan.

Bevölkerung 
Die Volkszählung aus dem Jahr 2011 ergab für die Gemeinde Klokot eine Einwohnerzahl von 2.556, hiervon waren 1.362 (53,29 %) Albaner, 1.177 (46,05 %) Serben, 9 Roma und 1 Türke.

1.360 deklarierten sich als Muslime, 1.179 als Orthodoxe und 9 Einwohner waren religionslos.

Orte

Weblinks

Einzelnachweise 

Klokot